Јиржице могу бити:

 Јиржице (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Јиржице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република